Дебен — мера веса в Древнем Египте, равная 91 грамму;
 Дебен — река в Англии;
 Дебен, Александр Франсуа — французский музыкальный мастер.
  (1886—1983) — французский актёр.